Il Campeonato Brasileiro Série C 2003 è stata la tredicesima edizione del Campeonato Brasileiro Série C.

Prima fase

Gruppo 1

Gruppo 2

Gruppo 3

Gruppo 4

Gruppo 5

Gruppo 6

Gruppo 7

Gruppo 8

Gruppo 9

Gruppo 10

Gruppo 11

Gruppo 12

Gruppo 13

Gruppo 14

Gruppo 15

Gruppo 16

Gruppo 17

Gruppo 18

Gruppo 19

Gruppo 20

Gruppo 21

Gruppo 22

Gruppo 23

Gruppo 24

Gruppo 25

Gruppo 26

Gruppo 27

Gruppo 28

Seconda fase

Terza fase

Quarta fase

Quinta fase

Fase finale 

Legenda:
      Vincitore del Campeonato Brasileiro Série C 2003 e promosso in Série B 2004
      Promosso in Série B 2004

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2003
2003